Run может означать:

Места 

 Рун () — остров в Малайском архипелаге, в группе островов Банда в составе Индонезии.

Люди 
 Run — американский рэпер, участник группы Run-D.M.C., диджей, музыкальный продюсер и актёр.

Искусство, развлечения и СМИ

Фильмы 

 «Беги» () — художественный фильм 1991 года режиссёра Джоффа Барроуса, триллер с главными ролями Патрика Демпси и Келли Престон.
 «Беги» () — индийский романтический боевик 2002 года на тамильском языке.
 «Случайное знакомство» () — индийский комедийно-романтический фильм 2004 года.
 «Ран» () — французско-ивуарский драматический фильм 2014 года.
 «Беги» () — американский фильм ужасов 2020 года, снятый режиссером Анишем Чаганти.

Игры 

 Need for Speed: The Run — компьютерная игра серии Need for Speed в жанре аркадных автогонок с элементами экшена.

Музыка

Альбомы 

 Run — дебютный студийный альбом австралийского диджея и продюсера Алисон Вондерланд.
 Run — второй студийный альбом американской рок-группы Awolnation, выпущенный 17 марта 2015 года на лейбле Red Bull Records.
 Run — шестой студийный альбом японской рок-группы B’z.
 Run — шестой студийный альбом Sanctus Real, выпущенный 5 февраля 2013 года на лейбле Sparrow Records.

Песни 

 «Ran» — восемнадцатый сингл японской рок-группы Luna Sea, выпущенный 13 ноября 2013 года.
 «Run» — пятый сингл с дебютного альбома This Is The Life Эми Макдональд.
 «Run» — песня американской рок-группы Foo Fighters, выпущенная в качестве сингла 1 июня 2017 года.
 «Run» — песня австралийской альтернативной рок-группы George, выпущенная в качестве второго сингла с их дебютного студийного альбома Polyserena (2002).
 «Run» — песня, написанная Энтони Смитом и Тони Лейном и записанная американским кантри-музыкантом Джорджем Стрейтом.
 «¡Corre!» () — поп-песня, написанная мексиканским дуэтом Jesse & Joy.
 «Run» — песня певца и автора песен Joji, выпущенная 6 февраля 2020 года на лейбле 88rising.
 «Run» — песня британского дуэта Lighthouse Family, выпущенная в качестве второго сингла с их третьего альбома Whatever Gets You Through the Day (2001).
 «Run» — песня американской певицы Николь Шерзингер с её второго студийного альбома Big Fat Lie (2014).
 «Run» — песня немецкой продюсерской группы Sash!, выпущенная 28 октября 2002 года на лейбле Virgin Records.
 «Run» — песня альтернативной рок-группы Snow Patrol, изданная в качестве третьего сингла с их третьего альбома Final Straw 26 февраля 2004 года.
 «Run» — сингл инди-группы Vampire Weekend. Это шестой и последний сингл с их второго альбома Contra.
 «Run (I’m a Natural Disaster)» — песня Gnarls Barkley. Это первый сингл, выпущенный со второго альбома группы The Odd Couple.
 «Run 2» — третий и последний сингл New Order с их альбома Technique 1989 года.

Группы 

 Run-D.M.C. — американская рэп-группа из нью-йоркского района Холлис в Куинсе, которая была основана в 1983 году.(телесериал)

Телевидение 

 «Беги» () — предстоящий американский телевизионный комедийный триллер, созданный Вики Джонс по заказу для HBO.
 «Беги» () — британский мини-сериал.
 «Run» — десятый эпизод четвертого сезона американского телесериала Шонды Раймс «Скандал».

Технологии 

 Кодирование длин серий (, ) — алгоритм сжатия данных, заменяющий повторяющиеся символы на один символ и число его повторов.

Спорт 

 Ран (бейсбол) () — очко, заработанное игроком нападения.
 Ран (крикет) () — единица подсчета очков.
 Run, в баскетбольной терминологии — интервал, в котором одна команда сильно превосходит другую.

См. также 

 Все страницы с заголовками, начинающимися с Run